Мартиросян — вірменське прізвище.

 Мартиросян Вілен Арутюнович — Генерал-лейтенант, народний депутат СРСР, активний діяч і один з керівників Народного Руху України
 Мартиросян Георгій — актор
 Мартиросян Саркис Согомонович — Генерал-лейтенант, Герой Радянського Союзу, учасник визволення Києва
 Мартиросян Симон Геворкович — вірменський важкоатлет
 Мартиросян Тигран Вардан — вірменський важкоатлет
 Мартиросян Тигран Геворг — вірменський важкоатлет

 Вардануш Сосівна Мартиросян (Варда) (. 1985) — українська співачка, актриса, танцівниця на пілоні.
 Флора Мартиросян (1957—2012) — вірменська співачка і продюсерка, Народна артистка Вірменії.

вірменські прізвища